Smiths Mill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Smiths Mill (Alabama)
 Smiths Mill (Georgia)
 Smiths Mill (Minnesota)
 Smiths Mill (Virginia)

Siehe auch:
 Smith Mills